Анато́лий Ма́слов:
 Маслов, Анатолий Александрович (род. 1946) — российский физик, обвинённый в госизмене.
 Маслов, Анатолий Иоасафович (1884—1968) — учёный-кораблестроитель.
 Маслов, Анатолий Кириллович (род. 1939) — заместитель Председателя Верховного Совета Крыма в 1991—1994 годах.
 Маслов, Анатолий Павлович (1925—1943) — Герой Советского Союза.